Азеево — название населённых пунктов в России.

 Азеево — село в Ермишинском районе Рязанской области.
 Азеево — село в Новошешминском районе Татарстана.